Het WTA-toernooi van Charleston (officieel de Family Circle Cup) van 2011 werd gespeeld van 4 tot en met 10 april 2011. Het tennistoernooi vond plaats in het Amerikaanse Charleston. Er werd gespeeld op een groene gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelverdedigster was Samantha Stosur; de als tweede geplaatste Australische werd echter in de derde ronde uitgeschakeld door de latere finaliste Jelena Vesnina. De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Russische Jelena Vesnina in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-toernooizege dit jaar; de vijftiende in totaal.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik verloor in de halve finale van Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy. Het ongeplaatste duo Sania Mirza / Jelena Vesnina won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste Amerikaanse team Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was de tweede titel voor Mirza/Vesnina dit jaar, na Indian Wells waar ze de finale van dezelfde tegenstandsters wonnen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Charleston 2011
Charleston